State Street Bank steht für:

 State Street (State Street Corporation), US-amerikanische Bank in Boston, Massachusetts
 State Street Bank and Trust Company, US-amerikanische Bank in Massachusetts 
 State Street Bank v. Signature Financial Group, Prozess zum amerikanischen Patentrecht